Vermillion River (engl. für „zinnoberroter Fluss“) ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

Vermillion River (Mississippi River, nördliches Minnesota)
Vermillion River (Mississippi River, südliches Minnesota)
Vermillion River (Missouri River), in South Dakota
Vermillion River (Yellow River), in Wisconsin

Siehe auch:
 Rivière Vermillon, Flüsse in Québec, Kanada
 Vermilion River